

Бісарка — річка в Удмуртії, права притока Кирикмаса
 Бісарка — річка в Удмуртії, ліва складова річки Туганюк

Дивись також 
 Бісарський
 Нова Бісарка
 Руські Бісарки
 Стара Бісарка
 Удмуртські Бісарки